Шаптела́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південь від Парижа, 7 км на північ від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 724 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1943,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Еліґій Нуайонський (588—660) — єпископ Нуайона (641—660), святий Римсько-Католицької Церкви.

Посилання 

 Шаптела на сайті французького Національного інституту географії
 Мерія муніципалітету Шаптела 
 [ Розташування муніципалітету Шаптела на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна